Вірус (від  — «отрута»):
 Вірус — неклітинний живий організм.
 Комп'ютерний вірус — шкідлива комп'ютерна програма.

Кінематограф
 Вірус (фільм, 1980) — фантастичний художній фільм, Японія, 1980.
 Вірус (фільм, 1995) — телефільм Арманда Мастроянні (США, 1995).
 Вірус (фільм, 1999) — фантастичний художній фільм Джона Бруно (США, 1999).

Музика
 ViRUS! (Вірус) — російський поп-гурт.
 Virus (гурт) — норвезький авангард-метал-гурт.
 Virus (сингл) — 29 сингл гурту Iron Maiden.
 Virus (альбом) — альбом гурту Hypocrisy 2005 року.